Ardulfurataini Watan () war während dem ba'athistischen Regime von Saddam Hussein von 1981 bis 2003 die irakische Nationalhymne.

Das Zweistromland ist (unsere) Heimat lautet die freie Übersetzung. Die Übersetzung: „Das Land der zwei Flüsse“ ist auch üblich. Die wörtliche Übersetzung hieße: „Die Erde der beiden Euphrat ist Heimat“.

Geschichte 
Sie wurde von Shafiq al-Kamali geschrieben (welcher 1984 gestorben ist) und 1981 mit der Musik von Walid Georges Gholmieh als Nationalhymne des ba'athistischen Irak eingeführt.

Der Text erwähnt wichtige Persönlichkeiten der arabischen Welt, wie Saladin, Harun al-Rashid und al-Muthanna ibn Haritha. Die letzte Strophe erwähnt nochmal besonders den Ba'athismus, die damalige Staatsideologie.

Die Nationalhymne wurde meistens nicht ganz gespielt, der Refrain wurde nur zweimal wiederholt. Es gab viele Versionen, je nach Anlass und Feier wurde die Nationalhymne auch mal mit der ersten Strophe gespielt oder sogar ganz.

Nach dem Sturz Saddam Husseins 2003 wurde Ardulfurataini durch die ehemalige Nationalhymne Mautini (Nicht zu verwechseln, mit der heutigen irakischen Nationalhymne, die denselben Namen trägt) 

aus den späten 1950er bis 1960er Jahren als Provisorium ersetzt. Die irakische Regierung hat 2004 dann die heutige Nationalhymne Mautini eingeführt.

Siehe auch 
 Liste ehemaliger Nationalhymnen

Historische Nationalhymne
Nationales Symbol (Irak)